Sergej Poljakov – tiratore a segno russo, nato nel 1968
 Sergey Polyakov – scienziato ucraino-statunitense, nato nel 1951
 Serge Poliakoff – scienziato russo naturalizzato francese, nato nel 1906